Wysoczka peut désigner :

Toponymie

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Wysoczka, village du powiat de Piła
 Wysoczka, village du powiat de Poznań